Depuis la création de sa première ligne souterraine en 1904, le métro de New York a connu plusieurs phases d'expansion, suivies d'une phase de réduction du nombre de voies, en raison de la fusion des différentes compagnies qui géraient le métro avant 1940.

26 octobre 1904

1911 

Métro de New York